Qingyuan (清远) est une ville de la province du Guangdong en Chine ;
 Le xian de Qingyuan (清苑) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le xian autonome mandchou de Qingyuan (清原) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine ;
 Le xian de Qingyuan (庆元) est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine ;
 Le district de Qingyuan (青原) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine.

Homonymie de toponyme